Sete Lagoas (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Sete Lagoas (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais